Глена́к, Ґленак () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ренна, 50 км на схід від Ванна.

Історія 

1 січня 2017 року Гленак і Ла-Шапель-Гаселін було приєднано до муніципалітету Ла-Гасії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 380 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 907,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гленак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гленак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан